Адриан Попа:
* Попа, Адриан (род. 1971) — венгерский тяжелоатлет.
 Попа, Адриан (род. 1988) — румынский футболист.
 Попа, Адриан (род. 1990) — румынский футболист.